Barrett – drugi solowy album Syda Barretta, wydany 14 listopada 1970 roku nakładem wytwórni EMI i Harvest Records w Wielkiej Brytanii oraz Capitol Records w Stanach Zjednoczonych.

Lista utworów

Utwory dodane do reedycji z 1993 roku 
 Baby Lemonade (Take 1)
 Waving My Arms in the Air (Take 1)
 I Never Lied to You (Take 1)
 Love Song (Take 1)
 Dominoes (Take 1)
 Dominoes (Take 2)
 It Is Obvious (Take 1)
Wszystkie utwory autorstwa Barretta

Skład 
 Syd Barrett – wokal, gitary
 David Gilmour - wokal, gitara dwunastostrunowa, gitara basowa, organy, perkusja
 Richard Wright – instrumenty klawiszowe, fortepian, fisharmonia, organy Hammonda
 Vic Saywell – tuba
 Jerry Shirley - perkusja
 Willie Wilson - perkusja
 John Wilson - perkusja

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy rockowe
Albumy Capitol Records
Albumy EMI
Albumy Harvest Records
Albumy muzyczne wydane w roku 1970
Albumy wyprodukowane przez Davida Gilmoura